Buick Randezvous (Бьюик Рандеву) — кроссовер выпускавшийся компанией Buick, подразделением американской автомобильной корпорации General Motors с 2002 по 2007 год.

Первый за последние 80 лет в истории Buick полноприводный автомобиль, объединял в себе высокую проходимость с вместительным, легко трансформируемым салоном. Модель была нацелена на завоевание своей доли на растущем рынке кроссоверов и привлечение новых молодых покупателей.

Автомобиль был впервые показан в феврале 2000 года на чикагском автосалоне, весной 2001-го началось его производство, и он поступил в продажу как модель 2002 года.

Описание 

Стильный и функциональный автомобиль имел три ряда сидений на семь пассажиров и гибкую систему размещение людей и груза. Спереди располагались два комфортабельных кресла с подогревом, электрорегулировками и памятью настроек. Сзади, во втором ряду, в стандартном исполнении размещался разделённый пополам диван, рассчитанный на трёх пассажиров. Каждая из половинок могла перемещаться вперёд и назад, а её спинка — складываться. По заказу, во втором ряду могли быть установлены два раздельных кресла. Складные сиденья третьего ряда были опцией для всех версий Rendezvous. На них полноценно могли размеситься двое взрослых 95% перцентиля. За спинками третьего ряда сидений имелся багажник объёмом 513 литров. Если их сложить, то его объём возрастал до 1543 литров. Ну а при всех сложенных сиденьях в автомобиль можно было загрузить груз объёмом 3084 литра. 

В базовом исполнении Rendezvous был переднеприводным автомобилем, быстрым и устойчивым, с реечным рулевым и дисковыми тормозами на всех колёсах. Но можно было заказать модель с новой системой полного привода, названной Versatrak. В этом случае, автомобиль, также, большую часть времени был переднеприводным, а задние колёса подключались автоматически при движении по скользкой поверхности. Никакого нажатия кнопок или перемещения рычагов от водителя не требовалось.

Все версии оборудовались V-образным шестицилиндровым двигателем мощностью 185 л.с. В 2004 году был представлен Rendezvous Ultra с новым полностью алюминиевым шестицилиндровым двигателем с изменяемыми фазами газораспределения мощностью 245 л.с. В 2006 году базовый двигатель был заменён на более мощный 196-сильный мотор

Примечания 

Rendezvous